Аралия китайская () — листопадные деревья, вид рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает южные и юго-восточные провинции Китая, Вьетнам и Западную Малайзию.

Ботаническое описание 
Данный вид схож с . Обычно растёт кустообразно, реже деревом высотой до 8 м. Все растение мало колючее.

Листья длиной 40—80 см, без шипов или с немногими рассеянными шипами; листочки яйцевидные или широко яйцевидные, длиной 5—10 см, острые, мелко прижато-пильчатые, снизу опушённые, сидячие или почти сидячие.

Метёлка обычно одиночная, длиной 25—40 см; зонтики располагаются на осях второго-четвёртого порядка.

Плоды диаметром около 3 мм.

Классификация

Представители 
В рамках вида выделяют ряд разновидностей:
  — данная разновидность встречается в Китае и Вьетнаме;
  — произрастает в Малайзии.

Таксономия 
Вид Аралия китайская входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Аралиевые
Флора Юго-Восточной Азии